Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара леђним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 29. јула (квалификације и полуфинале) и 30. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 60 такмичара из 51 државе, међутим на старту квалификација наступило је 55 пливача. Титулу светског првака освојио је француски пливач Камиј Лакур који је финалну трку испливао у времену 24,35 секунди. Сребрну медаљу освојио је јапански такмичар Џунја Кога, док је бронза припала Американцу Мету Гриверсу.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 50 метара леђним стилом било је пријављено 60 такмичара из 51 земље, а свака од земаља је имала право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 29. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 09:51 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. Квалификације су се пливале у 7 квалификационих група, а у тркама је стартовало 55 такмичара.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су у вечерњем делу програма 29. јула са почетком од 18:42 часова по локалном времену. Пласман у финале остварило је 8 пливача са најбољим временима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка пливана је 30. јула у вечерњем делу програма од 18:05 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.